Akbaş (türkisch: „weißer Kopf“) steht für:
 die türkische Hirtenhundrasse Türk Çoban Köpeği Akbaş / Akbaş (Hund)

Akbaş ist der Name folgender Orte in der Türkei:
 Akbaş (Honaz), Dorf in der Provinz Denizli

Akbaş oder Akbas ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Akbaş (* 1965), deutscher Unternehmer
 Başak Akbaş (* 2000), türkische Tennisspielerin
 Fahrettin Akbaş (* 1927), türkischer Ringer
 Fuat Akbaş (1900–??), türkischer Ringer
 Hatice Akbaş (* 2001), türkische Boxerin und Weltmeisterin
 Hüseyin Akbaş (1933–1989), türkischer Ringer
 Mehmet Akbas (* 1973), deutscher Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie
 Melda Akbaş (* 1991), deutsche Buchautorin
 Mustafa Akbaş (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Saffet Akbaş (* 1968), türkischer Fußballspieler
 Sitare Akbaş (* 1988), türkische Schauspielerin

Siehe auch:
 Akbasch (Begriffsklärungsseite)